Frontenac kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Frontenac, Gironde, kommun i Département de la Gironde, 
 Frontenac, Lot, kommun i Département du Lot,

Kanada 

 Frontenac (kommun), Québec, Estrie, 
 South Frontenac  kanadensisk stad i provinsen Ontario

USA 

 Frontenac, Kansas, ort, Crawford County, 
 Frontenac, Missouri, Saint Louis County, 
 Frontenac, Minnesota, Goodhue County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar